Ciocco natalizio o ceppo di Natale – tradizione natalizia
 Ciocco natalizio o tronchetto di Natale – dolce natalizio derivato dalla tradizione del ceppo